Малдыкасы — название населённых пунктов в России:

 Малдыкасы — деревня в Вурнарском районе Чувашии.
 Малдыкасы — деревня в Канашском районе Чувашии.
 Малдыкасы — деревня в Чебоксарском районе Чувашии.